Гаре́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Баньер-де-Люшон. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31213.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 120 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 133 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 79 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 59 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 74,7 %, в 1999 году было 81,0 %). Из 59 активных жителей работали 57 человек (42 мужчины и 15 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 20 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя
 , или Сен-Триту (X—XI века). Исторический памятник с 1971 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна